Зюванов — фамилия.

Известные носители 
 Зюванов, Владимир Павлович (1898—1959) — советский военачальник, генерал-майор.
 Зюванов,  Михаил Акимович (1906—1970) — советский белорусский певец, народный артист БССР.